La saison 2015 du Championnat de Malaisie de football est la trente-quatrième édition de la première division en Malaisie. Les douze meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement final sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le tenant du titre, le club du Johor Darul Takzim qui est à nouveau sacré cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur Pahang FA et sept sur Selangor FA. Il s'agit du second titre de champion de Malaisie de l'histoire du club, qui réussit une saison exceptionnelle puisqu'il remporte également la Coupe de l'AFC.

La formation des Singapour Lions XII disparaît à l'issue de la saison. Ce retrait permet au club d'ATM FA de disputer un barrage de promotion-relégation face au  de deuxième division pour tenter de sauver sa place parmi l'élite.

Clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
ATM FA,  de Super League affronte le  de deuxième division, PBDKT T-Team FC, en barrage. Le vainqueur se maintient ou accède à la Super League.

|}
 PBDKT T-Team FC prend la place de l'ATM FA en première division.

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Malaisie de football

Liens externes 
 Classement et résultats sur le site de RSSSF

Championnat de Malaisie de football
Malaisie
Sport en Malaisie en 2015